El suís Roger Federer defensava dos títols consecutius però fou eliminat en quarta ronda.

El serbi Novak Đoković i el manacorí Rafael Nadal lluitaven pel número 1 del rànquing individual a l'inici del torneig, i ambdós van demostrar la seva superioritat sobre la resta de rivals classificant-se per la final. Đoković va conquerir el seu setè títol a l'Open d'Austràlia que va representar el quinzè títol de Grand Slam i sobrepassar Pete Sampras en el tercer lloc de tennistes masculins amb més títols de Grand Slam individuals. Alhora va poder retenir el número 1 mundial.

L'escocès Andy Murray, cinc vegades finalista del torneig, va anunciar en la prèvia que aquesta era la seva última temporada degut a no superar correctament l'operació al maluc que es va realitzar mesos abans. Tot i que tenia intenció de retirar-se definitivament a Wimbledon, va assenyalar que aquest podria ser el seu darrer torneig si el dolor no minvava.

El grec Stéfanos Tsitsipàs fou el primer tennista grec en guanyar un partit de Grand Slam individual a l'Open d'Austràlia, però no es va conformar amb això i va esdevenir el primer tennista grec en disputar unes semifinals de Grand Slam.

Caps de sèrie 

  Novak Đoković (campió)
  Rafael Nadal (final)
  Roger Federer (4a ronda)
  Alexander Zverev (4a ronda)
  Kevin Anderson (2a ronda)
  Marin Čilić (4a ronda)
  Dominic Thiem (2a ronda)
  Kei Nishikori (quarts de final)
  John Isner (1a ronda)
  Karén Khatxànov (3a ronda)
  Borna Ćorić (4a ronda)
  Fabio Fognini (3a ronda)
  Kyle Edmund (1a ronda)
  Stéfanos Tsitsipàs (semifinals)
  Daniil Medvedev (4a ronda)
  Milos Raonic (quarts de final)

  Marco Cecchinato (1a ronda)
  Diego Schwartzman (3a ronda)
  Nikoloz Basilashvili (3a ronda)
  Grígor Dimitrov (4a ronda)
  David Goffin (3a ronda)
  Roberto Bautista Agut (quarts de final)
  Pablo Carreño Busta (4a ronda)
  Chung Hyeon (2a ronda)
  Denis Shapovalov (3a ronda)
  Fernando Verdasco (3a ronda)
  Alex de Minaur (3a ronda)
  Lucas Pouille (semifinals)
  Gilles Simon (2a ronda)
  Gaël Monfils (2a ronda)
  Steve Johnson (1a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 

2019
Competicions tennístiques del 2019